Natalicio Talavera – poeta paraguayano
 Natalicio Talavera – centro abitato del Dipartimento di Guairá (Paraguay)